Чаплин има више значења:
Чарли Чаплин (1889. — 1977), енглески комичар
Чаплин (Ајова)
 Чаплин (Јужна Каролина)
 Чаплин (Илиноис)